Grand Hotel, Hotel Grand
 Grand Hotel – amerykański serial
 Grand Hotel – album zespołu rockowego Procol Harum
 Ludzie w hotelu (ang. Grand Hotel) – amerykański film z 1931

Hotele:
 Grand Hotel w Leicesterze
 Grand Hotel we Lwowie
 Grand Hotel w Sopocie
 Grand Hotel w Warszawie
 Grand Hotel we Wrocławiu
 Grand Hotel Lublinianka
 Grand Hotel Reichshof (Gdańsk)
 Hotel Grand w Łodzi
 Hotel & Palace Grand w Krakowie
 Mercure Grand Hotel w Warszawie

Zobacz też 
 Grand Budapest Hotel